Maria Höfl-Riesch, djevojački Riesch (Garmisch-Partenkirchen; 24. studenog 1984.) njemačka je alpska skijašica, olimpijska pobjednica iz Vancouvera u superkombinaciji i slalomu, te iz Sočija u superkombinaciji.

Športska karijera 

Ukupna je pobjednica Svjetskog skijaškog kupa 2011. s osvojenih šest utrka, tri spusta, jednom u slalomu, jednom u superveleslalomu te jednom u superkombinaciji.

Pobjede u svjetskom kupu 
 27 pobjeda – (11 spustova, 3 superveleslaloma, 9 slaloma, 4 kombinacije) + 1 ekipno natjecanje

Sezone poredak

Vanjske poveznice 

 Službene stranice
 O Mariji na službenim stranicama FIS-a 

Njemački alpski skijaši
 Svjetski prvaci u alpskom skijanju
Olimpijski pobjednici u alpskom skijanju